Zaramo bezeichnet:

eine Ethnie in Tansania, siehe Zaramo (Volk)
deren Sprache, siehe  Zaramo (Sprache).